Green Point  (auch Greenpoint) steht für: 

 Green Point (Kempland), Landspitze der Insel Foldøya vor der Küste des Kemplands, Antarktika
 Green Point (King George Island), Landspitze auf King George Island, Südliche Shetlandinseln, Antarktika
 Greenpoint (Brooklyn), USA
 Green Point (New South Wales), Australia
 Green Point (Kapstadt), Südafrika, siehe auch: Green-Point-Stadion
 Green Point (Neufundland), Kanada

Siehe auch:
 Greene Point
 Greenpoint